Abijáš (, Avija), v českých překladech Bible též přepisováno jako Abiáš či Abija, je jméno několika postav z Bible:

 syn proroka Samuela, jenž společně se svým bratrem Jóelem zastával v Beer-šebě úřad soudce
 syn Bekera z jmenného seznamu potomků Benjamína.
 Abijáš v seznamu potomků velekněze Eleazara, podle něhož se jmenovala jedna z dvaceti čtyř kněžských tříd. Tyto třídy byly zřízeny Davidem. Z této třídy zřejmě pocházel kněz Zachariáš, otec Jana Křtitele.
 syn Jarobeáma, prvního krále Severního Izraele. Zemřel v dětském věku poté, co onemocněl, a jako jediný z Jarobeámova rodu byl řádně pohřben, „protože z Jarobeámova domu jen na něm nalezl Hospodin, Bůh Izraele, něco dobrého.“
 panovník Judského království, který v Bibli vystupuje též pod jménem Abijám.
 jeden z kněží, jež se navrátili babylónského zajetí pod vedením Zerubábela.

Odkazy

Reference

Literatura